Socotá (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá
 Socotá (Peru)